Bompiani steht für:

 Bompiani (Verlag), italienischer Verlag, von Valentino Bompiani 1929 in Mailand gegründet

Bompiani ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano Bompiani (1923–2013), italienischer Mediziner und Politiker
 Augusto Bompiani (1852–1930), italienischer Maler 
 Carlo Ludovico Bompiani (1902–1972), italienischer Maler
 Clelia Bompiani (1848–1927), italienische Malerin
 Enrico Bompiani (1889–1975), italienischer Mathematiker
 Roberto Bompiani (1821–1908), italienischer Maler und Bildhauer
 Valentino Bompiani (1898–1992), italienischer Literaturwissenschaftler